Fältstyrka kan syfta på:

Elektrisk fältstyrka – den elektriska kraft som verkar på en orörlig positivt laddad testpartikel
Magnetisk fältstyrka – krafter mellan magneter och strömförande elektriska ledare